Китайская пара Чжэн Цзе / Янь Цзы — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Светлана Кузнецова и Алисия Молик — не защищали свой титул, но Кузнецова выступала на турнире и в паре с Амели Моресмо дошла до третьего раунда.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Финал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Вера Звонарева /  Елена Лиховцева (Четвертьфинал)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Третий раунд)
  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Лизель Хубер /  Франческа Скьявоне (Третий раунд)

<li>  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Полуфинал)
<li>  Хисела Дулко /  Мария Кириленко (Четвертьфинал)
<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Третий раунд)
<li> ''' Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Титул)
<li>  Анастасия Мыскина /  Динара Сафина (Второй раунд)
<li>  Светлана Кузнецова /  Амели Моресмо (Третий раунд, снятие с турнира)
<li>  Элени Данилиду /  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь ''(Третий раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые